Пассат:

 Пассат — ветер.
 «Пассат» — автомобиль компании Volkswagen.
 «Пассат» — советский рыболовный траулер типа «Смена», затем сторожевой корабль Северного флота.
 «Пассат» — малый ракетный корабль проекта 1234.1.
 «Пассат» — немецкий четырёхмачтовый барк, винджаммер.
 «ПАССАТ» — компьютерная программа для расчёта прочностных характеристик технических сосудов и аппаратов.
 «Марс-Пассат» — корабельная РЛС.

Примечания